Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

 325e régiment d'infanterie
 325e régiment d'artillerie

 

Homonymie d'unités militaires